Соревнования по метанию копья у женщин на Олимпийских играх 1936 года в Берлине прошли 2 августа 1936 года на Олимпийском стадионе.

В соревнованиях приняли участие 14 спортсменок из 10 стран. Первые два места на пьедестале заняли немки Тилли Фляйшер и Луиза Крюгер, бронзовым призёром стала полька Мария Квасьневска.

Рекорды 
До начала Игр мировой и олимпийский рекорды были следующие:

Во время соревнований Тилли Фляйшер установила новый олимпийский рекорд — 45,18 м.

Медалисты

Соревнования

Ссылки 
 Результаты соревнований 

Метание копья на Олимпийских играх